El Castellar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezo del Castellar, kulle, Murcia, Murcia, 
 El Castelló, bergstopp, Katalonien, Província de Barcelona, 
 Altos del Castellar, bergskedja, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 El Castellar (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar